Erster in der Saison 1976/77 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.

Saisonüberblick 
In dieser Saison gelang Borussia Mönchengladbach der Titel-Hattrick, sie gewannen den dritten Meistertitel in Folge, den fünften insgesamt. Dies war zuvor nur den Münchner Bayern gelungen (1972/73/74).

Die Gladbacher starteten mit dem damaligen Rekord von 23:3 Punkten in die Saison (10 Siege, 3 Unentschieden). Anschließend durchliefen sie jedoch eine Krise und verloren häufig (Bilanz der 21 weiteren Spiele: 21:21 Punkte). Nach dem 25. Spieltag mussten sie Eintracht Braunschweig die Führung überlassen. Eine Woche später konnten die Gladbacher die Tabellenführung wieder erobern und blieben dort bis zum Saisonende. Am letzten Spieltag reichte ihnen ein 2:2 beim FC Bayern München. Dies war das letzte Spiel von Franz Beckenbauer für die Bayern.

Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich neben Vize-Meister FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München als Siebter. Der 1. FC Köln gewann den DFB-Pokal (1:1 n. V. und 1:0 gegen Hertha BSC) und der Hamburger SV gewann den Europapokal der Pokalsieger. Dadurch konnte Bayern München noch am UEFA-Pokal teilnehmen. 1997 schaffte der TSV 1860 München ebenfalls als Siebter die Qualifikation für den UEFA-Pokal.

Der FC Bayern München schaffte beim VfL Bochum das Kunststück, nach einem 0:4-Rückstand noch mit 6:5 zu gewinnen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Zeile.

† Das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf wurde beim Stand von 0:1 in der 76. Minute wegen eines Flaschenwurfs eines Zuschauers abgebrochen. Der DFB wertete das Spiel später mit 0:2.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1976/77
Fußballsaison 1976/77